Феррабоско () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Феррабоско, Доменико (1513—1574) — итальянский композитор и певец.